Sommersbach ist ein geographischer Name:

 Sommersbach (Isny), Weiler im Stadtteil Beuren von Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg 

 Sommersbach (Strem), rechter Zufluss der Strem in Ollersdorf im Burgenland, Bezirk Güssing, Burgenland
 Sommersbach (Wolf), rechter Zufluss der Wolf oder Wolfach bei Beim Bad, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sommerbach